Соревнования в бобслее среди мужчин в экипажах-четвёрках на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 19 и 20 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 28 экипажей представляющие 17 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 экипажами.

Действующими олимпийскими чемпионами в соревнованиях четвёрок является немецкий экипаж в составе Франческо Фридриха, Канди Бауэра, Мартина Гроткоппа и Торстена Маргиса.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Бобслей на официальном сайте зимних Олимпийских игр